Distributore o amplificatore di distribuzione – dispositivo in grado di amplificare un segnale in ingresso e renderlo disponibile su più uscite separate tra di loro
 Distributore automatico – macchina che eroga prodotti/servizi su richiesta dell'utente
 Distributore (meccanica) – Apparecchio utilizzato nella costruzione dei motori a vapore per il comando dell'introduzione e dello scarico del vapore dai cilindri.

Pagine correlate 
Distribuzione